Bosznia-Hercegovina
Seona, falu Banovići községben, a Tuzlai kantonban
Seona, falu Novi Travnik községben, a Közép-Boszniai kantonban
Seona, falu Srebrenik községben, a Tuzlai kantonban

 Horvátország
Seona, falu Alsómatucsina községben, Eszék-Baranya megyében